Georges Hardy peut désigner :
 Georges Hardy (1884-1972), un historien et haut fonctionnaire français ; 
 Georges Hardy (1914-1996), un homme de radio et de télévision suisse (de son vrai nom Georges Kuhne).